Ситрое́н:
 PSA Peugeot Citroën — французская автомобилестроительная компания
 Citroën — автомобилестроительная компания, сейчас часть PSA Peugeot Citroën
 Ситроен, Андре Гюстав (1878—1935) — основатель компании «Citroën».

См. также 
 Парк Андре Ситроена